Down on the Farm est le titre de plusieurs œuvres :
 Down on the Farm, court métrage produit par Mack Sennett en 1914
 Un mariage mouvementé (titre original Down on the Farm), court métrage produit par Mack Sennett sorti en 1920
 Down on the Farm, court métrage de Eric L'Epine Smith en 1922
 , premier film parlant néo-zélandais
 Down on the Farm, film de Malcolm St. Clair en 1938
 Down on the Farm, album du groupe Little Feat sorti en 1979
 Down on the Farm, court métrage d'animation de Tex Avery en 1941.